Kweilingia är ett släkte av svampar. Kweilingia ingår i familjen Phakopsoraceae, ordningen Pucciniales, klassen Pucciniomycetes, divisionen basidiesvampar och riket svampar.

Källor

Basidiesvampar
Kweilingia